Спин-разруша́ющее столкнове́ние — в атомной физике столкновение атомов, при котором необратимо перемешиваются орбитальные моменты валентных электронов сталкивающихся атомов.

В атомных парах иногда происходит столкновения атомов с друг другом. При ударе полный момент (орбитальный и спиновый) валентного электрона может изменяться разным образом: сохранить свой спиновый и орбитальный моменты, обменяться спином с электроном, налетающего атома (при этом поменяется сверхтонкое состояние) или «испортить» орбитальный момент. Последний процесс называется спин-разрушающим столкновением. Сечение процесса σsd мало, но в плотных атомных парах (>1013см−3) такое столкновение более чем возможно, поэтому этот процесс ограничивает предельно достижимую чувствительность SERF-магнитометра, работающего при таких плотностях.

Примечания 

Атомная физика
Физические эффекты и явления